Botany Bay – baia di Sydney, in Australia
 Città di Botany Bay – centro abitato del Nuovo Galles del Sud